Tridentaria är ett släkte av svampar. Tridentaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tridentaria